Imię i nazwisko Margaret Walker nosili lub noszą m.in.:
 Margaret Walker (1915–1998) – amerykańska poetka i pisarka
 Margaret Walker (ur. 1925) – brytyjska lekkoatletka